Слано може да се односи на:

 Слано, оно што је посољено, супротно од неслано
 Слано језеро, језеро са високим процентом соли

или

 Слано (Дубровачко приморје), насеље у општини Дубровачко приморје, Република Хрватска
 Старо Слано, насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ

или

 Логор Слано, усташки концентрациони логор на острву Пагу

Види још 
 Со
 Кухињска со